Элоди́ Буше́-Бангальте́ (; ) — французская актриса. Лауреат премии «Сезар». Наиболее известна по ролям Рене Риен в пятом сезоне сериала «Шпионка» и Мате Альварес в фильме «Дикий тростник».

Биография 
Элоди Буше родилась 5 апреля 1973 года в пригороде Парижа Монтрёй.

Карьера 
Элоди Буше с 13 лет начала работать фотомоделью, а в 16 снялась в фильме Сержа Генсбура «Стэн-эксгибиционист». После этого её стали приглашать другие режиссёры, а в 1994 году она сыграла в фильме «Дикий тростник». За роль в этом фильме Элоди получила премию «Сезар» в категории «Самая многообещающая актриса».

В 1998 году Элоди снялась в фильме «Воображаемая жизнь ангелов», за который получила премию Каннского кинофестиваля как «Лучшая актриса».

Осенью 2005 года Элоди присоединилась к актёрскому составу американского телесериала «Шпионка» в его пятом и последнем сезоне. Она сыграла роль убийцы Рене Риен, которая неофициально работает на ЦРУ. Элоди также была приглашённой звездой сериала «Секс в другом городе».

Личная жизнь 
Элоди Буше замужем за Тома Бангальтером из группы Daft Punk. Они живут в Беверли-Хиллз, Калифорния и у них двое сыновей —  (род. 22.01.2002) и  (род. 02.06.2008).

Композитор  написал о ней песню Élodie.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Элоди Буше на сайте Actricesdefrance

Лауреаты European Film Awards
Киноактрисы Франции‎